Elimia plicatostriata är en snäckart som först beskrevs av Wetherby 1876.  Elimia plicatostriata ingår i släktet Elimia och familjen Pleuroceridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
plicatostriata